L'Opinion publique est un film de Charlie Chaplin réalisé en 1923 ;
 L'Opinion publique est un hebdomadaire illustré publié à Montréal au  ;
 L'Opinion publique est un journal franco-américain publié de 1893 à 1931.

Voir aussi
 L'Opinion publique est un personnage de l'opérette d'Offenbach Orphée aux Enfers.
 Opinion publique